SOCKS est un protocole réseau.
 Socks était le chat de la famille du président des États-Unis Bill Clinton.